Amerikai Egyesült Államok
Walker (Arizona)
Walker (Illinois)
Walker (Iowa)
Walker (Kalifornia)
Walker (Kansas)
Walker (Louisiana)
Walker (Michigan)
Walker (Minnesota)
Walker (Missouri)
Walker (Nyugat-Virginia)
Walker (Wisconsin)

Egyéb
Walker, amerikai televíziós sorozat
Walker, a texasi kopó, amerikai televíziós sorozat
Walker (film)
Walker (folyó)
Walker (vulkán)